Dit is de wereldranglijst van september 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 september 2011.

Mannen 09